Премия Бруно Росси () — награда Американского астрономического общества, присуждается ежегодно подразделением астрофизики высоких энергий за оригинальные работы, внесшие значительный вклад в астрофизику высоких энергий.
Названа в честь астрофизика Бруно Росси.

Лауреаты премии Бруно Росси

Примечания 

Награды Американского астрономического общества
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1985 году
Награды по алфавиту